Tori (Estônia) — cidade da Estônia
 Tori (artes marciais) — executor de uma técnica nas artes marcias japonesas
 Tory — partido conservador do Reino Unido

Desambiguações de antropônimos